La Reine des neiges peut faire référence à :

Littérature 
 La Reine des neiges (Sneedronningen), conte de l'écrivain danois Hans Christian Andersen publié en 1844 ;
 La Reine des neiges (The Snow Queen), roman américain de Joan D. Vinge publié en 1980 ;
 La Reine des neiges : l'histoire oubliée de Kay et Gerda, pièce de théâtre sortie à la comédie française du Vieux colombier adapté par Johanna Boyé et Élisabeth Ventura sortie le 23 novembre 2022.

Télévision 
 La Reine des neiges (The Snow Queen), téléfilm américano-britannique de  d'après Andersen, diffusé en 2002.

Cinéma 
 La Reine des neiges, film d'animation russe de Lev Atamanov d'après Andersen, sorti en 1957 ;
 La Reine des neiges, film russe de Guennadi Kazanski d'après Andersen, sorti en 1966 ;
 La Reine des neiges (en russe , film d'animation russe réalisé par Vlad Barbe et Maxim Sveshnikov sorti en 2012 ;
 La Reine des neiges, film d'animation de Chris Buck et Jennifer Lee d'après Andersen, produit par les studios Disney et sorti en 2013 ;
 La Reine des neiges en est la bande originale ;   
 La Reine des neiges 2, deuxième opus de Chris Buck et Jennifer Lee, produit par les studios Disney et sorti en 2019 ;
 La Reine des neiges (franchise), série de films d'animation américains.

Comédie musicale 
 La Reine des neiges, comédie musicale produite par Walt Disney Theatrical Productions.

Personnage de fiction 
 Reine des neiges, personnage du film d'animation La Reine des neiges (Frozen) des studios Disney.